Obtectodiscus är ett släkte av svampar. Obtectodiscus ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Obtectodiscus